À la belle étoile est une pièce en vers en un acte de Charles Guéret représentée pour la première fois au grand théâtre de Montpellier le  et reprise au Théâtre Femina à Paris le .

Cette comédie se déroule en Italie et est résumée ainsi par Le Gaulois du  .

Notes et références 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de 1909